La grande magia (deutsch „Der große Zauber“) steht für:

 La grande magia (Schauspiel), Schauspiel von Eduardo De Filippo (1948)
 La grande magia (Oper), Oper von Manfred Trojahn (2008)